Hirapur peut faire référence à:

 Hirapur (ville), une ville dans le district de recensement Balaghat dans les États indiens et territoires de l'Inde du Madhya Pradesh
 Hirapur (circonscription d'assemblage), une circonscription d'assemblage dans les États indiens et territoires de l'Inde du Bengale occidental
 Temple de Hirapur, se trouve dans la petite bourgade qui porte le même nom, dans l'État de Orissa et le district de Puri, en Inde.
 Hirapur, Dhanbad - un quartier de Dhanbad dans l'État indien du Jharkhand